Profilschule steht für:
 allgemein Schulen mit besonderem Bildungsziel
 spezielle Schultypen mit besonderer Berücksichtigung eines Lehrziels im Lehrplan, siehe Schulprofil
Nationales:
 Profilschule (Liechtenstein)

Siehe auch:
 Sonderschule, Spezialschule